Mit Flughafen Tokio können mehrere Flughäfen gemeint sein: 
der Flughafen Tokio-Haneda in der Präfektur Tokio, genutzt vor allem für Inlandsflüge
der Flughafen Tokio-Narita in der Präfektur Chiba, engl. Narita International Airport, genutzt vor allem für Auslandsflüge